Rio Leão est le nom de deux rivières au Brésil:

 le rio Leão, rivière du sud de l'État de Santa Catarina;
 le rio do Leão, rivière de l'intérieur de l'État de Santa Catarina.